Carpoligna är ett släkte av svampar. Carpoligna ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Carpoligna